Ebola, vírusos vérzéses lázak csoportjába tartozó megbetegedés, Ebola-láz, Ebola-Marburg-láz
 Ebola, a 2014-es nyugat-afrikai Ebola-járvány 
 Ebola, a Filoviridae családhoz tartozó vírusnemzetség
 Ebola, Ebola-vírus, az Ebola vírusnemzetséghez tartozó vírusok, a zairei, szudáni, restoni, elefántcsontparti és bundibugyói valamelyike
 Ebola,  a Kongói Demokratikus Köztársaság északi részén található folyó
 Ebola, számítógépes program a Gutenberg-DE projekt könyveinek átalakítására EPUB formátumba